

Dirigeants 
 Suleiman , premier sultan de Roum (1074-1086), fondateur du Sultanat de Roum
 Suleiman II, sultan du Sultanat de Roum (1197-1204)
 Suleiman Chah, dirigeant sedjoukide, grand-père d'Osman Ier, le fondateur de l'Empire ottoman

Patronyme 

 Carmen Suleiman (1994-), chanteuse égyptienne ;
 Elia Suleiman (1960-), réalisateur, scénariste et acteur palestinien ;
 Ezra Suleiman, professeur de science politique à l'Université de Princeton ;
 Mohamed Suleiman, athlète qatari.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme arabe